Zapasy na Igrzyskach afrykańskich w 1995 odbywały się w dniu 17 września w Harare.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny 

 Zdobywca złotego medalu w kategorii 100kg, Muhji ad-Din Abd al-Haris Ramadan z Egiptu, został zdyskwalifikowany za doping.

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com

Zapasy na igrzyskach afrykańskich
1995 w zapasach
Igrzyska Afrykańskie 1995
Harare
Zapasy w Zimbabwe